Thibaut de Blois peut se référer à plusieurs personnages, tous liés au comté de Blois et membres de la dynastie thibaldienne :

Thibaud de Tours dit l'Ancien († 943), vicomte de Blois et de Tours, et père du suivant ;
Thibaud I de Blois dit le Tricheur († 977), vicomte puis premier comte de Tours et de Blois (à partir de 956) ;
Thibaud de Blois († 962), fils du précédent, mort jeune au combat ;
Thibaut II de Blois († 1004), comte de Blois (995-1004), Tours, Chartres, Châteaudun, Provins, Reims et Beauvais. Petit-fils de Thibaud Ier et neveu du précédent ;
Thibaut III de Blois (1019 – † 1089), comte de Blois (1037-1089), Tours, Chartres, Châteaudun, Provins, Meaux, Troyes, Sancerre, et comte de Champagne sous le nom de Thibaut I. Neveu du précédent ;
Thibaut IV de Blois dit le Grand († 1151), comte de Blois (1102-1151), Chartres, Châteaudun et Troyes, puis comte de Champagne, sous le nom de Thibaut II en 1125. Petit-fils du précédent ;
Thibaut V de Blois dit le Bon († 1191), comte de Blois (1151-1191), de Chartres et de Châteaudun. Fils du précédent ;
Thibaut de Blois, fils du précédent, mort jeune ;
Thibaut VI de Blois dit le Jeune († ), comte de Blois (1205-1218), de Chartres, de Châteaudun et de Clermont. Petit-fils de Thibaut V et neveu du précédent.

Thibaut peut avoir d'autres orthographes : Thibault, Thibaud, ou encore Thibauld.
Homonymie dynastique